Skydance Media (ранее была известна как Skydance Productions) — американская кинопроизводственная компания, основанная Дэвидом Эллисоном на базе Paramount Pictures в Голливуде, Калифорния в 2006 году. Компания собрала 350 миллионов долларов для совместного производства и софинансирования фильмов с Paramount Pictures.

Фильмография

Фильмы

В производстве

Телесериалы 
 2014-2015 — Манхэттен / Manhattan
 2015 — Грейс и Фрэнки / Grace and Frankie
 Анонс — Steins;Gate

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомпании США